Le Cirque en folie est le titre de plusieurs films:
 Le Cirque en folie (), réalisé par Ray Enright et sorti en 1934
 Le Cirque en folie (), réalisé par George Marshall sorti en 1939